Operator może odnosić się do (w kolejności alfabetycznej):
 operator filmowy
 operator kamery
 operator – osoba obsługująca maszynę
 operator telekomunikacyjny
 operator wirtualny
 Operator – singel promujący album Backstreet Dreams zespołu Blue System

w fizyce:
 operator (fizyka)
 operator całkowitej energii (operator Hamiltona)
 operator gęstości stanów
 operator jednostkowy
 operator liczby cząstek
 operator pędu
 operator rzutowy
 operator Stokesa

w genetyce:
 operator

w logice matematycznej:
 operator
 operator paradoksalny

w matematyce:
 operator hermitowski
 operator liniowy
 operator różniczkowy
 operator sprzężony

w medycynie:
 lekarz prowadzący operację chirurgiczną 

w programowaniu:
 operator